Earthworm Jim é o protagonista da série de jogos Earthworm Jim, e também da série animada baseada na mesma.
No começo, Jim era uma simples minhoca. Mas um dia um super traje espacial cai em cima dele, o transformando em uma minhoca grande e inteligente (comparado a outras minhocas, porque ele de verdade não é tão esperto).

Protagonistas
Super-heróis animais